Het seizoen 1987/88 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had EMHC en Bloemendaal als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1988/89. 

Forward, PW, Wageningen en MEP degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1987
Hockey in 1988
Overgangsklasse hockey